1997 PE är en asteroid i huvudbältet som upptäcktes den 1 augusti 1997 av NEAT vid Haleakalā-observatoriet.

Asteroiden har en diameter på ungefär 4 kilometer och den tillhör asteroidgruppen Vesta.

Referenser 

Huvudbältesasteroider
Vesta-asteroider
Ej namngivna småplaneter
Astronomiska upptäckter av NEAT
Astronomiska upptäckter 1997